Франса:

 Португальское имя
 Франса (Франсоалдо Сена де Соуза, род. 1976) — бразильский футболист.
 Силва Франса, Маркос да (более известный как Кено) (род. 1989) — бразильский футболист, нападающий.
 Франса, Джимми (род. 1984) — бразильский футболист, нападающий бразильского клуба «Паулиста».
 Франса, Лоуривал (ум. 2012) — бразильский шашист, чемпион мира по шашкам-64 1993 года.
 Франса, Марсиу (род. 1963) — бразильский политик.
 Франса, Эрмис (род. 1974) — бразильский боец ММА.
 Франса Силва, Матеус (Матеузиньо) (род. 2000) — бразильский футболист.

 Географическое название
 Франса — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Браганса.